Återsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Återsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (44,9 ha)
Återsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn